Анатолий Афанасьевич Воловик (29 сентября 1929 года, с. Григорьевка Красноярский край — 14 июня 1999, ) — советский ; кандидат архитектуры, профессор (1986), действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук (1993), член-корреспондент Академии художеств СССР (1979), заслуженный архитектор РСФСР (1969); профессор Международной Академии архитектуры (1998).

Биография 
После окончания школы в родном селе в 1946 году поступил Казахстанский республиканский строительный техникум в Алма-Ате, окончив который в 1950-м году, поступил Новосибирский инженерно-строительный институт (архитектурный факультет). Окончил в 1956 году. В 1956—1957 годах преподавал в том же институте.

С 1958 года работал в проектных организациях Новосибирска, был главным архитектором Новосибгражданпроекта. Одновременно с 1976 года преподавал в Новосибирском архитектурно-строительном университете — заведовал кафедрой архитектуры гражданских зданий (с 1982 года), был деканом архитектурного факультета.

Возглавлял Новосибирскую организацию Союза архитекторов и Новосибирское отделение РААСН.

Умер 14 июня 1999 года. Похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска.

Творчество 
По его проектам построены:
 Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН (1966)
 комплекс речного вокзала и гостиницы «Обь» (1974)
 аэропорт «Толмачёво» (1963)
 микрорайон «Челюскинский».

Награды 
 заслуженный архитектор РСФСР (1969)
 Орден Почёта (1996)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Усепян Л. Х. Сибирский архитектор Анатолий Афанасьевич Воловик (1929—1999)
 Страница на сайте РАХ

Выпускники Новосибирского архитектурно-строительного университета
Преподаватели Новосибирского архитектурно-строительного университета
Архитекторы Российской Федерации
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Члены-корреспонденты РАХ
Кандидаты архитектуры
Члены Союза архитекторов России
Похороненные на Заельцовском кладбище